Kosmologi kan syfta på: 
Från det grekiska κοσμολογία (kosmologia, κόσμος (kosmos) ordning + λογια (logia) diskurs)

 Kosmologi – det vetenskapliga studiet inom astronomin och fysiken av universums uppkomst och utveckling och dess storskaliga struktur

Filosofisk kosmologi 
 Etnoastronomi –  studier av myter och tidig vetenskap i olika kulturer
 Försokratisk filosofi – samlingsnamnet på de första kända filosoferna som verkade före Sokrates som ställde frågor om världen

Religiös kosmologi 
 Martinus kosmologi – en lära om världsalltet som helhet

Närbesläktade begrepp 
 Kosmogoni – en teori eller en berättelse om världsalltets ursprung
 Skapelseberättelse – en berättelse om alltings uppkomst, inklusive skapelsen av vår egen värld (vårt eget universum) och av livet inklusive människan
 Kreationism – uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse och en övernaturligt styrd process
Intelligent design – uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval